Кришьянис — латышская фамилия. Известные носители:

 Кришьянис, Дзинтарс Ютвальдович (род. 1958) — советский гребец.
 Кришьянис, Димантс Ютвальдович (род. 1960) — советский гребец.